Leopoldstraat (Antwerpen), straat in de stad Antwerpen
 Leopoldstraat (Brussel), straat in de stad Brussel
 Leopoldstraat (Mechelen), straat in Mechelen, België

 Rue Léopold, straat in de stad Luik